Пермяк как имя нарицательное может обозначать:

 жителя города Пермь мужского пола. 
 представителя народа коми-пермяков.

Имя собственное 
 Пермяк, Евгений Андреевич (настоящая фамилия Виссов; 1902—1982) — русский советский писатель и драматург, журналист, режиссёр.
 Субботин-Пермяк, Пётр Иванович (1886—1923) — российский художник-авангардист.

См. также 
 Пермяк солёные уши — одна из достопримечательностей города Пермь в виде жанровой скульптурной композиции.
 Пермяки — название ряда населённых пунктов.
 Пермяков